Susaeta es un apellido español que hace referencia a:

 Raimundo Susaeta Ogueta (1920-1984), editor español creador de Susaeta Ediciones S.A.
 Félix Susaeta (1860-1948), médico y político español.
Markel Susaeta (1987), futbolista español.
Néstor Susaeta (1984), futbolista español.